Fehlbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Rolf Fehlbaum (* 1941), Schweizer Unternehmer für Wohn- und Büromöbel und seit 2005 Präsident des Verwaltungsrats der Vitra AG
 Tim Fehlbaum (* 1982), Schweizer Filmregisseur

Siehe auch:
 Felenbaum